Marginella perexilis är en snäckart som beskrevs av Bavay 1922. Marginella perexilis ingår i släktet Marginella och familjen Marginellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
perexilis